Hiša na meji je lahko:
 Hiša na meji - zgodovinski roman (2003)
 Hiša na meji - dokumentarni film (2004)